Princezna Marie Kristýna Bourbonsko-Sicilská (celé italské jméno: Maria Cristina Carolina Pia Carmela Giuseppa Antonia Anna Luitgarda Speranza Lucia Caterina Apollonia Cecilia Agata di Borbone; 10. dubna 1877, Cannes – 4. října 1947, Sankt Gilgen) byla titulární velkovévodkyně toskánská od 28. února 1942 do 4. října 1947 jako manželka arcivévody Petra Ferdinanda Rakouského, prince toskánského, titulárního velkovévody.

Rodina 
Marie Kristýna byla dcerou prince Alfonse Bourbonsko-Sicilského, hraběte z Caserty, a jeho manželky princezny Marie Antonietty Bourbonsko-Sicilské.

Manželství a děti 
Dne 8. listopadu 1900 se v Cannes provdala za arcivévodu Petra Ferdinanda Toskánského, třetího syna velkovévody Ferdinanda IV. Toskánského a jeho manželky Alice Bourbonsko-Parmské. Spolu měli 4 děti:
 Gottfried Toskánský (1902 – 1984), sňatek s princeznou Doroteou Bavorskou
 Helena Rakousko-Toskánská (1903 – 1924), sňatek s Filipem Albrechtem, dědičným vévodou Württemberským
 Jiří Toskánský (1905 – 1952), sňatek s hraběnkou Marií Valerií Waldburg-Zeil-Hohenems
 Rosa Rakousko-Toskánská (1906 – 1983), sňatek s Filipem Albrechtem, vévodou Württemberským

Tituly a oslovení 
 10. dubna 1877 – 8. listopadu 1900: Její královská Výsost princezna Marie Kristýna Bourbonsko-Sicilská
 8. listopadu 1900 – 4. října 1947: Její císařská a královská Výsost princezna Marie Kristýna Bourbonsko-Sicilská, arcivévodkyně rakouská, princezna uherská a česká, velkovévodkyně toskánská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Marie Kristýna Bourbonsko-Sicilská
Marie Kristýna Bourbonsko-Sicilská
Sicilské princezny
Rakouské princezny
Toskánské vévodkyně
Narození v roce 1877
Narození 10. dubna
Narození v Cannes
Úmrtí v roce 1947
Úmrtí 4. října
Úmrtí v Salcbursku
Ženy